Landen
 Vorstendom Anhalt-Bernburg (1259-1468)
 Vorstendom Anhalt-Bernburg (1606-1806)
 Vorstendom Anhalt-Bernburg-Harzgerode (1635-1709)
 Vorstendom Anhalt-Bernburg(-Schaumburg)-Hoym (1718-1812)
 Hertogdom Anhalt-Bernburg (1806-1863)

Vorstenhuizen
 Huis Anhalt-Bernburg (1252-1468), de oudere linie Anhalt-Bernburg
 Huis Anhalt-Bernburg (1606-1863), de jongere linie Anhalt-Bernburg
 Huis Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1709-1812)